Gambaro ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo Gambaro (* 1966), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Gambaro (1785–1850?), italienischer Klarinettist und Komponist 
 Griselda Gambaro (* 1928), argentinische Schriftstellerin
 Vincent Gambaro (1785–1828), italienischer Klarinettist und Komponist